Hospitality Franchise Systems, empresa proveïdora de serveis comercials i de consum amb seu a Nova York
 Hierarchical File System, sistema de fitxers desenvolupat per Apple Inc.